La cena delle beffe – dramma in quattro atti di Sem Benelli del 1909
La cena delle beffe – opera di Umberto Giordano del 1924  su libretto di Sem Benelli
La cena delle beffe – film del 1942 diretto da Alessandro Blasetti
La cena delle beffe – spettacolo teatrale del 1974, diretto da Carmelo Bene